Niemcy:
 Ragow – dzielnica Lübbenau/Spreewald
 Ragow – dzielnica Mittenwalde
 Ragow-Merz – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree